A 2022. évi téli olimpiai játékokon a férfi curlingtornát a Pekingi Nemzeti Vízi Központban rendezték február 9. és 19. között. A tornán 10 nemzet csapata vett részt. Az aranyérmet a svéd csapat nyerte.

Lebonyolítás 
A 10 csapat egyetlen csoportban körmérkőzést játszott, minden csapat 9 mérkőzést, összesen 12 fordulóban. A csoport első négy helyezettje az elődöntőbe jutott, ahol a csoportkör 1. helyezettje a 4. helyezettel, valamint a 2. helyezett a 3. helyezettel játszott. Az elődöntőből a két győztes jutott tovább a döntőbe, a két vesztes a bronzéremért mérkőzött.

Csapatok 
A tornán az alábbi csapatok vettek részt:

Csoportkör 

A kalapács azt a csapatot jelzi, amelyik az első endben az utolsó követ lökte.

Az időpontok helyi idő szerint (UTC+8), zárójelben magyar idő szerint (UTC+1) olvashatók.

1. forduló 
 február 9., 20:05 (13:05)

2. forduló 
 február 10., 14:05 (7:05)

3. forduló 
 február 11., 9:05 (2:05)

4. forduló 
 február 11., 20:05 (13:05)

5. forduló 
 február 12., 14:05 (7:05)

6. forduló 
 február 13., 9:05 (2:05)

7. forduló 
 február 13., 20:05 (13:05)

8. forduló 
 február 14., 14:05 (7:05)

9. forduló 
 február 15., 9:05 (2:05)

10. forduló 
 február 15., 20:05 (13:05)

11. forduló 
 február 16., 14:05 (7:05)

12. forduló 
 február 17., 9:05 (2:05)

Egyenes kieséses szakasz

Elődöntők 
 február 17., 20:05 (13:05)

Bronzmérkőzés 
 február 18., 14:05 (7:05)

Döntő 
 február 19., 14:50 (7:50) A férfi döntő időpontját az eredetileg tervezett 14:05-ről az európai televíziós közvetítésre alkalmasabb 14:50-re helyezték át.

Végeredmény

Jegyzetek

Források 

Curling a 2022. évi téli olimpiai játékokon